Batthyány I. Ádám (1610–1659), királyi kamarás
Batthyány II. Ádám (1662–1703), országbíró
Batthyány III. Ádám (1703–1782)
Batthyány-Strattmann Ádám Vencel (1722–1787)